Plusieurs villes possèdent une avenue ou rue d’Alésia. Elles rappellent la bataille d'Alésia, un moment décisif de la guerre des Gaules entre Jules César et les peuples gaulois.

 Rue d'Alésia, à Paris ;
 Rue d'Alésia, à Saint-Avé ;
 Avenue d'Alésia, à Venarey-les-Laumes.

Alesia